Автострада 1 (сокр. А1; ) — вторая по протяжённости автомобильная дорога в Греции. Частично находится в стадии строительства. Является главной автомобильной дорогой Греции в направлении север-юг и соединяет столицу Греции Афины с Фессалией, Центральной Македонией и вторым крупнейшим городом страны Салониками.

Описание 
Автострада начинается с проспекта Кифису в Афинах на севере бухты Фалирон и продолжается до города Эвзони, на границе с Северной Македонией, где она переходит в македонскую дорогу М-1. До изменения нумерации европейских дорог северная часть автострады, от Эвзони до пересечения с Национальной дорогой 2, называлась E5N. В настоящее время автострада является частью европейского маршрута E75.

В западной части Центральных Афин автострада проходит через реку Кифисос и проспект Кифису. От границы между Беотией и Фтиотидой до Велестино автострада проходит вдоль побережья. Длина автострады составляет 550 км.

Маршрут

Галерея

Примечание 

Дороги Греции